Абовя́нское железорудное месторождение — второе по запасам железной руды месторождение в Армении, расположено в Котайкской области, близ города Абовян. Запасы оцениваются приблизительно в 255 млн тонн.

В настоящее время ожидается, что Абовянское месторождение будет разрабатываться вторым, после Разданского, так как запасы железной руды в нём расположены глубже, чем в Разданском. Объёмы запасов Абовянского месторождения позволят обрабатывать около 20 млн тонн руды в год, производя в год до 8 млн тонн железорудного концентрата. Абовянское месторождение, как и Разданское, имеет необходимые инфраструктуры, такие как железная и автомобильные дороги, водоснабжение, электроэнергия и т. д.

На Абовянском месторождении железная руда залегает под покрывалом базальтовых и андезито-базальтовых лав, мощностью 50-180 м. Эти породы детально разведаны, а их запасы в объёме 64 млн м³ утверждены как строительные материалы.

Предполагается, что все три месторождения будут эксплуатироваться китайской компанией Fortune Oil.

См. также 
 Сваранцское железорудное месторождение
 Разданское железорудное месторождение
 Полезные ископаемые Армении

Примечания 

Месторождения Армении
Железорудные месторождения